San Cayetano (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
San Cayetano (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires
San Cayetano (Cundinamarca), een gemeente in Colombia
San Cayetano (Norte de Santander), een gemeente in Colombia
San Cayetano (Mexico), een plaats in Mexico